Kastelučo ima više značenja:
 Kastelučo (Areco)
 Kastelučo (Bolonja)
 Kastelučo (Kjeti)
 Kastelučo (Firenca)
 Kastelučo (Frozinone)
 Kastelučo (Modena)
 Kastelučo (Peruđa)
 Kastelučo (Peskara)
 Kastelučo (Rijeti)